Inca de Oro, puede referirse a:

Inca de Oro, localidad chilena de la Región de Atacama.
Inca de Oro, moneda oficial peruana que reemplazó al Sol en los años 1880 y 1881;